Кругло́ва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Круглова, Александра Евгеньевна (Саша Круглова; род. 1995) — российская певица.
 Круглова, Вероника Петровна (род. 1940) — советская эстрадная певица.
 Круглова, Елена Евгеньевна (род. 1962) — советская и украинская пловчиха.
 Круглова, Зинаида Михайловна (1923—1995) — советский государственный и партийный деятель.
 Круглова, Клавдия Егоровна (1908—1986) — Герой Социалистического Труда, доярка.
 Круглова (Лебедева), Кристина Олеговна (род. 1991) — российская футболистка.
 Круглова, Лариса Николаевна (род. 1972) — российская легкоатлетка.
 Круглова, Надежда Георгиевна (1891—1938) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.
 Круглова, Ольга Владимировна (1924—1986) — советский работник культуры.